Iplicjian ist der Familienname folgender Personen:

 Anaid Iplicjian (* 1935), deutsche Schauspielerin
 Annes M. Iplicjian (1889–?), osmanischer Zigarettenfabrikant